Esing ist der Name folgender Orte:

 Esing (Laufen), Weiler der Stadt Laufen, Landkreis Berchtesgadener Land, Bayern
 Esing (Gemeinde Rauris), Ortsteil von Rauris, Bezirk Zell am See, Land Salzburg
 Esing (Rodemack), Ortsteil von Rodemack, Département Moselle, Region Grand Est

Siehe auch:
 Esingen